BE — другий студійний альбом англійської групи Beady Eye, який був випущений 10 червня 2013 року.

Композиції 
 Flick of the Finger - 3:46
 Soul Love - 5:10
 Face the Crowd - 4:00
 Second Bite of the Apple - 3:28
 Soon Come Tomorrow - 4:58
 Iz Rite - 3:26
 I'm Just Saying - 3:45
 Don't Brother Me - 7:30
 Shine a Light - 5:04
 Ballroom Figured - 3:31
 Start Anew - 4:29

Склад 
 Ліам Галлахер - вокал 
 Джем Арчер - гітара
 Енді Белл - гітара
 Кріс Шаррок - ударні
 Джей Мелер - бас

Джерела 
 BE  allmusic
 BE last.fm

Альбоми Beady Eye
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми